Голландское вторжение на Бали — ряд военных интервенций армии Королевства Нидерландов на остров Бали.

 Голландское вторжение на Бали (1846)
 
 Голландское вторжение на Бали (1849)
 
 Голландское вторжение на Бали (1906)
 Голландское вторжение на Бали (1908)